est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 alcool caféique, numéro CAS 

 Aldéhyde
 éthylvanilline, numéro CAS 
 diméthoxybenzaldéhyde
 2,4-diméthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2,5-diméthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 3,4-diméthoxybenzaldéhyde ou vératraldéhyde, numéro CAS 

 Cétone
 apocynine ou acétovanillone, numéro CAS 
 isoacétovanillone, numéro CAS 
 orthoacétovanillone, numéro CAS 
 paéonol, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide tropique, numéro CAS 
 acide phlorétique, numéro CAS 
 acide éthoxybenzoïque
 acide 2-éthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-éthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-éthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide hydroxyphénylpropanoïque
 acide mélilotique ou acide orthohydroxyphénylpropanoïque, numéro CAS 

 Ester
 2-hydroxybenzoate d'éthyle ou salicylate d'éthyle, numéro CAS 
 4-hydroxybenzoate d'éthyle ou éthylparabène, numéro CAS 
 anisate de méthyle, numéro CAS